«Отряд Коста-дель-Соль» () — испанский телесериал, созданный компаниями Mediaset España и Warner Bros. International Television Production при участии Netflix.

Сюжет 
1977 год. Место действия — Коста-дель-Соль, южный регион Испании. В городе Торремолинос сформирован специальный полицейский отряд, которые, несмотря на ограниченные возможности, начинают жестокую борьбу с наркоторговцами. 

Сюжет основан на реальных событиях.

В ролях

Главные герои 
 Уго Сильва — Бруно Лопез
 Альваро Сервантес — Лео Виллья
 Мики Эспарбе — Мартин Пулидо
 Хесус Кастро — Террон
 Сара Саламо — Иоланда
 Ана Фернандес — Алисия Местрэ

Второстепенные и гостевые персонажи 
 Хорхе Сукет — Кристобаль Пенья (1, 3, с 6 по 8 эпизоды)
 Пепон Ньето — Эмилио Тортахада (6 эпизод)
 Унакс Угальде — Эди (с 9 по 13 эпизод)

Производство 
28 мая 2018 Mediaset España и Netflix объявили о начале работы над первым совместным проектом и опубликовали список актёров будущего сериала. Съёмки стартовали 7 июня того же года в провинции Малага и продлились до начала феврала 2019.

Международная премьера сериала состоялась 25 октября 2019 на Netflix.

Эпизоды

Примечания

Ссылки 

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы Испании
Телесериалы 2019 года
Телесериалы Испании 2019 года
Драматические телесериалы
Драматические телесериалы Испании
Телесериалы о полицейских
Телесериалы, основанные на реальных событиях
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Испании